Prvu hrvatsku kuglačku ligu za 2004./05., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je osvojio "Zadar".

Prva liga 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr

Druga liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Jug

Sjever 

 Izvori:  
 arhiva.kuglacki-savez-os.hr

Zapad

Treća liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr

Zapad 

 Izvori:  
 Kuglački klub Željezničar, Karlovac : 1936. – 2006.

Zona Osijek 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Zona Požega 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Četvrti rang lige

Regionalna liga Zagreb 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 

  

2004-05